Велика Британија (острво), острво које се налази у северозападној Европи
 Праисторијска Британија
 Британија (провинција), римска провинција основана након римске инвазије Британије 43. године нове ере
 Британија (митологија), древна келтска богиња
 Стадион Британија, фудбалски стадион који се налази у Стоуку на Тренту
 РМС Британија (en)

Види још 
 Британска острва, скуп острва уз северозападну обалу Европе
 Велика Британија, вишезначна одредница
 Нова Британија, острво Бизмарковог архипелага